Mémoire physique, parfois utilisé comme opposé de mémoire virtuelle, peut désigner plusieurs choses :

 la mémoire vive, dans laquelle un ordinateur place les données lors de leur traitement.
 la mémoire informatique de façon générale.

Mémoire informatique